Пи́тер Ке́нез (; ) — американский учёный-историк, специалист по истории России и Восточной Европы.

Биография 
Родился в Венгрии и пережил Холокост. Получил докторскую степень по истории в Гарварде (научный руководитель — Ричард Пайпс.

С 1966 года — профессор (ныне — профессор-эмерит) истории России в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. Ведёт курсы по советскому кино и междисциплинарный курс по Холокосту.

Курсы по истории:
 Russian History, Medieval
 Russian History: Imperial
 Russian History: 20th Century
 History of Soviet Film
 Eastern European Jewish Social History
 Russian Revolution, 1917—1932
 Hitler and Stalin
 Readings in European Social and Cultural History, 1789-Present
 Modern European History, 1914-Present
 The Holocaust: Destruction of European Jewry

Библиография

Книги 
 Kenez P. Hungary from the Nazis to the Soviets: The Establishment of the Communist Regime in Hungary, 1944—1948, New York, Cambridge University Press, 2006.
 Kenez P. A History of the Soviet Union from the Beginning to the End, New York, Cambridge University Press, deuxième édition, 2006.
 Kenez P. Cinema and Soviet Society from the Revolution to the Death of Stalin, Londres et New York, I.B. Tauris, 2001.
 Kenez P. A History of the Soviet Union from the Beginning to the End, New York, Cambridge University Press, 1999.
 Kenez P. Varieties of Fear: Growing Up Jewish under Nazism and Communism, Washington, , 1995.
 Kenez P. The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917—1929, Cambridge et New York, Cambridge University Press, 1985.
 Kenez P. Civil War in South Russia, 1919—1920: The Defeat of the Whites, Berkeley, University of California Press, 1977.
 Kenez P. Civil War in South Russia, 1918: The First Year of the Volunteer Army, Berkeley, University of California Press, 1971.
На русском
 Кенез Питер Красная атака, белое сопротивление. 1917—1918. / Пер. с англ. К. А. Никифорова. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. — 287 с — (Россия в переломный момент истории) — ISBN 978-5-9524-2748-8

Статьи 
 Kenez P. Russian Officer Corps before the Revolution: The Military Mind // The Russian Review — Vol. 31, No. 3 — 1972 — pp. 226—236.
 Kenez P. Stalinism as humdrum politics // The Russian Review — Vol. 45, No. 4 — 1986 — pp. 395—400.
 Kenez P. The Cultural Revolution in Cinema // Slavic Review — Vol. 47, No. 3 — 1988 — pp. 414—433.

Примечания

Ссылки 
 Питер Кенез: Cоветский Союз стал жертвой собственных принципов Голос Америки

Историки США
Историки по алфавиту
Специалисты по истории России
Выпускники Гарвардского университета
Исследователи Гражданской войны в России